Szántai László (1943–2018) magyar labdarúgó
 Szántai László (1966) magyar politikus, független önkormányzati képviselő Berettyóújfaluban